Шеврёй () — французский термин, обозначающий в Европе косулю, а в Северной Америке белохвостого оленя.
 Шеврёй (Chevreuil) — французский музыкальный дуэт.
 Шеврёй, Жак дю (1595—1649) — французский учёный.

См. также 
 Шеврёль